Монумент Слави (Полтава) — монумент на честь 100-річчя перемоги російської армії Петра I над шведськими військами Карла XII у Полтавській битві 27 червня 1709 року
 Монумент Слави (Кривий Ріг) — монументально-архітектурний комплекс, споруджений на честь визволення рудника Інгулець від німецько-фашистьких окупантів.
 Монумент бойової слави радянських Збройних сил — колишній меморіал у Львові.